Antonio Barberini kan syfta på bland andra:

 Antonio Barberini den äldre (1569–1646), italiensk kardinal
 Antonio Barberini den yngre (1607–1671), italiensk kardinal